Кранц ():

 Генріх Йоганн Непомук фон Кранц (1722–1797) — австрійський лікар та ботанік.
 Джин Кранц (1933) — ведучий керівник польотів космічних місій НАСА (1958–1994).
 Кранц Йосип Йосипович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Німецькі прізвища